Ки́э Кусака́бэ (, 11 октября 1978, Фукуока) — японская дзюдоистка лёгкой весовой категории, выступала за сборную Японии в конце 1990-х — середине 2000-х годов. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Сиднее, обладательница бронзовой медали чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр Азиатских игр, двукратная чемпионка Азии, победительница многих турниров национального и международного значения.

Биография 
Киэ Кусакабэ родилась 11 октября 1978 года в городе Фукуока одноимённой префектуры. Активно заниматься дзюдо начала во время учёбы в колледже, позже продолжила подготовку, служа офицером полиции. Тренировалась под руководством Исаму Соноды, олимпийского чемпиона 1976 года.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в 1997 году, когда попала в основной состав японской национальной сборной и побывала на чемпионате Азии в Маниле, откуда привезла награду серебряного достоинства, выигранную в полусредней весовой категории — в решающем поединке потерпела поражение от кореянки Чон Сонсук. Год спустя спустилась в лёгкий вес и выступила на Азиатских играх в Бангкоке, где стала бронзовым призёром.

В 2000 году Кусакабэ одержала победу на домашнем азиатском первенстве в Осаке и благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. Взяла верх над первой соперницей, однако уже на стадии четвертьфиналов проиграла испанке Исабель Фернандес, которая в итоге стала олимпийской чемпионкой. В утешительном поединке за третье место поборола троих оппоненток и завоевала бронзовую олимпийскую медаль.

После сиднейской Олимпиады Киэ Кусакабэ осталась в основном составе дзюдоистской команды Японии и продолжила принимать участие в крупнейших международных турнирах. Так, в 2001 году она добавила в послужной список бронзовую медаль, полученную в лёгкой весовой категории на чемпионате мира в Мюнхене. В следующем сезоне выиграла серебряную медаль на Азиатских играх в Пусане, ещё через год была лучшей на азиатском первенстве в Чеджу.

На чемпионате Азии 2004 года в Алма-Ате взяла в лёгком весе бронзу, а позже отправилась представлять страну на Олимпийских играх в Афинах. На сей раз попасть в число призёров не сумела, в первых двух поединках поборола соперниц, но затем в четвертьфинале была остановлена немкой Ивонной Бёниш, а в поединках за третье место потерпела поражение от испанки Фернандес. Вскоре по окончании этих соревнований приняла решение завершить карьеру профессиональной спортсменки, уступив место в сборной молодым японским дзюдоисткам.

В октябре 2005 года уволилась из полиции и вышла замуж.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы Японии по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы Азии по дзюдо